Ambiòrix (en llatí Ambiorix) era el cap dels eburons, un poble gal entre el Mosa i el Rin, que havien estat tributaris dels atuàtucs però als qui Juli Cèsar va lliurar del tribut abans de l'any 54 aC.

En aquest any Cèsar va mobilitzar una legió i cinc cohorts sota el comandament de Quint Tituri Sabí i Luci Aurunculeu Cotta, als que va enviar al territori dels eburons per passar allí l'hivern. Però als quinze dies els eburons es van revoltar dirigits pels seus caps Ambiòrix i Cativolcus, i van assetjar el campament romà matant quasi tots els soldats quan van sortir sota promesa de salconduit a la batalla del Jeker. Llavors Ambiòrix va incitar als atuàtucs i als nervis a la revolta i van atacar el camp de Quint Tul·li Ciceró que era al país dels nervis. Quint Tul·li Ciceró va aguantar l'atac i Cèsar va arribar amb més forces obligant a Ambiòrix a aixecar el setge. L'any següent Ambiòrix va seguir la guerra però va patir diverses derrotes davant Cèsar. segons Florus, va aconseguir escapar sense ser capturat i va passar el Rin. Amb l'esperit romàntic del , Ambiòrix era considerat com un heroi i precursor de la resistència mil·lenari del poble belga contra els seus opressors. Una estàtua imaginada –no hi ha cap imatge històrica seva– es va erigir a la plaça major de la ciutat de Tongeren, l'antiga ciutat Atuatuca Tungrorum.

Referències 

Eburons
Belgae
Reis gals
Militars gals de la Guerra de les Gàl·lies